

Persone 
Arthur Henry Hardinge – titolato paggio d'Onore dalla corte della corona britannica.
Frances Hardinge – scrittrice britannica
Wally Hardinge – crickettista e calciatore britannico

Altro 
Hardinge – titolo nobiliare riferito a visconti inglesi 
Hardinge di Penshurst – titolo nobiliare riferito a baroni inglesi